Roma (telessérie)
Rome (álbum)
Rome: Total War — jogo

Geografia dos Estados Unidos 
Rome (Geórgia)
Rome (Illinois)
Rome (Iowa)
Rome (Ohio)
Rome (Pensilvânia)
Rome (Wisconsin)
Rome City
New Rome

Desambiguações de topônimos